Ткач, Михаэль Борисович (род. 19 января 1959, Днепропетровск) — еврейский общественный деятель, руководитель Объединённой еврейской общины Украины.

Член Попечительского совета еврейской общины Днепра.

Биография 
Родился в Днепропетровске (ныне Днепр) в еврейской семье. При рождении был зарегистрирован по фамилии — Бронштейн.

В 1981 году окончил Днепропетровский металлургический институт, где проработал до 1989 года.
Соавтор научного патента.

С 1980 был художественным руководителем творческого коллектива «Тип-топ», которому было присвоено звание народного театра. Театр — лауреат республиканских и всесоюзных фестивалей СТЭМ, победитель всесоюзного фестиваля под эгидой центрального органа ВЛКСМ «Студенческий меридиан». Номенклатурную поддержку театру оказывал Сергей Тигипко, который был первым секретарём Днепропетровского областного комитета .

В 1989 начал заниматься предпринимательской деятельностью, выполняя заказы для строительства зданий МИД СССР и строительства Московского метрополитена. Также занимался бизнесом в металлургической отрасли, сотрудничал с финансово-промышленной группой Приват. Был одним из учредителей банка  (ранее — банк «Муниципальный»), который сегодня принадлежит Виктору Пинчуку.

Женат, воспитывает четырёх сыновей и дочь.

Общественная деятельность 
В 2014 году назначен руководителем Объединенной еврейской общины Украины при поддержке президента организации — Игоря Валерьевича Коломойского. Под руководством Михаэля Ткача ОЕОУ развернула активную деятельность: в организацию вступили 120 еврейских общин и организаций, регулярно оказывается благотворительная финансовая помощь 16 000 евреям — жертвам нацизма

Организован мониторинг проявлений антисемитизма и борьба с ними посредством Еврейского номера Украины «910», начато сотрудничество с ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств.

Создано единое еврейское информационное пространство Украины, которое состоит из еврейского онлайн-журнала «U-Jew!» и сайта еврейских новостей «JewishNews», который является самым посещаемым еврейским сайтом Украины.

В 2018 году по инициативе Михаэля Ткача еврейским семьям на Песах было передано в подарок 17 тонн мацы машинной работы совместно с ВААД Украины, и 13 000 комплектов мацы-шмуры (ручной работы).

Является активным участником еврейской жизни в Украине, публично поздравляет евреев Украины с еврейскими праздниками. Ежегодно зажигает Ханукию в крупнейшем еврейском центре «Менора» (Днепр) во время праздника Ханука.

Под руководством Ткача в состав Объединенной еврейской общины Украины вошли 120 еврейских общин со всей территории Украины.

В 2019 году глава «Всемирного Ликуда»  назначил Михаэля Ткача официальным представителем Всемирного отделения партии Likud в Украине.

По инициативе Михаэля Ткача в преддверии Пурима и Песаха в 2019 году Объединённая еврейская община Украины выделила финансовую помощь еврейским общинам, которые входят в её состав. А к Песаху 2019 было роздано 21 тонну мацы. Также в 2019 году накануне Рош а-Шана было напечатано и подарено 12 000 еврейских календарей каждому желающему еврею абсолютно бесплатно.

В 2020 году в связи с эпидемией коронавируса СOVID-19 в Украине по инициативе Михаэля Ткача ОЕОУ начала оказывать информационную помощь и психологическую поддержку евреям Украины по вопросам о коронавирусе через Еврейскую горячую линию "910". С 26 марта по 14 апреля по инициативе руководителя ОЕОУ в еврейские общины из состава организации были отправлены 34 000 многоразовых защитных масок.

К Песаху 5780 по инициативе Михаэля Ткача было роздано 32 000 килограммов мацы еврейским общинам и организациям из состава ОЕОУ.

В 2020 году как представитель Likud World в Украине Михаэль Ткач был избран делегатом от Украины на 38-й Всемирный сионистский конгресс.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Объединённой еврейской общины Украины
 Страница Михаэля Ткача на Facebook

Деятели еврейских общественных организаций
Выпускники Национальной металлургической академии Украины